Kasemen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kasemen, distrikt, Banten, 
 Desa Kasemen, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar